Obelisco kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Obelisco (kulle), 
 Obelisco (udde),

Argentina 

 Obelisco de Buenos Aires, monument i centrum av Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar